Коре́я — географическая территория (страна), включающая Корейский полуостров и прилегающие острова и объединённая общим культурно-историческим наследием. В прошлом единое государство. На севере имеет сухопутную границу с Китаем и Россией. К востоку от Кореи находятся Японские острова.

В 1945 году после поражения Японии во Второй мировой войне территория Кореи, в то время входившей в состав Японии, была разграничена на две зоны военной ответственности: советскую — к северу от параллели 38° с. ш. и американскую — к югу от неё. Впоследствии, в 1948 году, на территории этих зон возникли два государства: Республика Корея (самоназвание — Тэханмингук, то есть Республика Тэхан) на юге и Корейская Народно-Демократическая Республика (самоназвание — Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук, то есть Народная Демократическая Республика Чосон) на севере.

Территория Кореи — 220,8 тыс. км². Суммарное население обоих корейских государств превышает 70 млн человек, 98 % населения — корейцы.

Природа 

Вершина вулкана Пэктусан занята альпийской тундрой, кустарничковый покров которой состоит из дриады, золотистого рододендрона, голубики и брусники. В тундре найдены полярный мак, родиола и другие травы. Макушки некоторых менее высоких гор поросли кедровым стлаником.

На стыке тундры и горного аналога тайги выделяется полоса каменноберёзовых лесов, подобная лесолуговой зоне Камчатки. Бореальные хвойные леса состоят из ели аянской, пихты белокорой и пихты корейской. Вторичные леса этого пояса образованы лиственницей Гмелина, берёзой плосколистной и осиной.

В поясе смешанных хвойно-широколиственных лесов господствуют корейский кедр, пихта цельнолистная и в местах с мягкой зимой тсуга Зибольда. Во вторичных лесах преобладают дуб монгольский и липа амурская. В подлеске обычны рододендрон Шлиппенбаха, магнолия Зибольда и вейгела цветущая.

Стержнем широколиственных лесов являются дуб монгольский, клён ложнозибольдов и линдера туполопастная. Участвуют в этих лесах горный ясень, симплокос метельчатый и многие другие виды.

На переходе от листопадных к субтропическим вечнозелёным лесам растут листопадные и вечнозелёные дубы, а на Уллындо ещё и бук Энглера. Весьма разнообразны небольшие деревья: граб редкоцветковый, виды стиракса, волчелистник крупноножковый и стюартия псевдокамелия, которые располагаются под пологом буковых или создают собственные леса (граб). В этом поясе сосредоточены гортензия, падуб городчатый и красивоплодник.

Для верхней полосы пояса субтропических вечнозелёных лесов характерны кастанопсис и камелия японская, а в нижней полосе расположились лавровые леса из Machilus thunbergii. На месте уничтоженных вечнозелёных лесов развиваются пионерные виды: маллотус японский, Zanthoxylum ailanthoides и прочие.

По краям скалистых обрывов в умеренном климате растёт сосна густоцветковая, которой сопутствуют можжевельник твёрдый и рододендрон остроконечный, а в субтропическом климате — сосна Тунберга и вечнозелёный кустарник питтоспорум Тобира. Сосны широко распространились по вторичным лесам, к тому же они часто используются в плантациях.

Названия страны 

В настоящее время в Северной Корее принято название Чосон (), а в Южной — Хангук () или Тэханмингук (). Выдвигались предложения использовать название Корё () для будущей объединённой Кореи. Корё — это название государства на Корейском полуострове, существовавшего в 918—1392 гг. От него происходит европейское название Кореи. Слово Корё также входит в самоназвание этнических корейцев стран бывшего Советского Союза (корё-сарам).

История 

Впервые человек вступил на Корейский полуостров приблизительно 40 000—25 000 лет назад, в период позднего палеолита. Однако эти древние люди не являлись непосредственными предками современных корейцев. Корейский этнос сложился в результате миграций народов на полуостров — главным образом, с севера. Эти миграции начались в эпоху неолита (шестое — первое тысячелетия до нашей эры) и продолжались до конца первого тысячелетия нашей эры.

Национальная мифология в современной Корее возводит начало корейской истории к 2333 год до н. э., когда, согласно легенде, Тангун, сын божества и медведицы, обратившейся в женщину, основал первое государство Чосон, названное впоследствии Древним Чосоном, чтобы отличать его от более позднего государства Чосон (1392—1910 гг. нашей эры).

Официальная корейская историография также ведёт отсчёт политической истории Кореи от Древнего Чосона, хотя вопросы об этнокультурной принадлежности этого государства, времени формирования его государственности и даже местонахождении вызывают споры (по одной из теорий, оно находилось вне пределов Кореи). В 108 году до нашей эры Древний Чосон был захвачен войсками китайской династии Хань и прекратил своё существование.

В первой половине первого тысячелетия нашей эры в Корее сложились три государства — Силла, Пэкче и Когурё. Во второй половине VII века Силла в союзе с китайской династией Тан разгромило Пэкче и Когурё, а затем после войны с Тан объединило под своим контролем около двух третей Корейского полуострова — территорию к югу от реки Тэдонган. Так сложилось государство Объединённое Силла.

Официальная корейская историография включает в историю Кореи и государство Пархэ, существовавшее в 698—926 гг. нашей эры и занимавшее часть территории Корейского полуострова, современного российского Приморья и Маньчжурии.

В конце X века после распада Объединённого Силла образовалось государство Корё, границы которого практически совпадали с границами нынешней Кореи. В 1392 году на смену Корё пришло государство Чосон.

В XVI—XIX веках Корея проводила политику самоизоляции.

После русско-японской войны 1904—05 гг. Япония установила протекторат над Кореей, а в 1910 году присоединила её. С 1910 по 1945 годы Корея входила в состав Японской Империи. После поражения Японии во Второй мировой войне освобождённая Корея была поделена, северная часть Кореи была в зоне военной ответственности Советского Союза, а южная — Соединённых Штатов.

В 1948 году были созданы два государства — Республика Корея на юге и КНДР на севере. Корейская война 1950—1953 гг. закрепила раскол страны.

Религия 

Верующие, в основном, — христиане (протестанты) и буддисты.

См. также 
 Объединение Кореи

Примечания

Литература 

На русском языке
 
 
 

На других языках
 Joe, W.J. & Choe, H.A. Traditional Korea: A Cultural History, Seoul: Hollym, 1997.
 Lee Ki-baik. A New History of Korea. Cambridge: Harvard University Press, 1984.
 Chun, Tuk Chu. «Korea in the Pacific Community». Social Education 52 (March 1988), 182. EJ 368 177.
 Cumings, Bruce. The Two Koreas. New York: Foreign Policy Association, 1984.
 
 Focus On Asian Studies. Special Issue: «Korea: A Teacher’s Guide». No. 1, Fall 1986.
 .
 Hart, Dennis. From Tradition to Consumption: Construction of a Capitalist Culture in South Korea. Seoul: Jimoondang, 2003.
 
 Joungwon, A.K. Divided Korea: The Politics of Development, Harvard University Press, 1975.
 Lee Sang-sup. «The Arts and Literature of Korea». The Social Studies 79 (July-August 1988): 153-60. EJ 376 894.
 
 Tae-Jin, Y. «The Illegality of the Forced Treaties Leading to Japan’s Annexation of the Great Han Empire», In the Korean National Commission for UNESCO, Vol. 36, No. 4, 1996.
  .
 .

Ссылки 

 Андрей Ланьков. «Хаотические заметки корееведа о Корее»

Бывшие колонии Японии